Ferrocarriles Andaluces son dos compañías de ferrocarril de Andalucía (España), ambas ya desaparecidas:
 La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que actuó entre 1877 y 1936.
 Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, que actuó entre 2003 y 2010.